Palazzo Mocenigo steht für folgende Paläste in Venedig, Italien:

 Palazzo Mocenigo alla Giudecca, Palast im Sestiere Dorsoduro
 Palazzo Mocenigo a San Stae, Palast im Sestiere Santa Croce
 Palazzo Mocenigo Gambara, Palast im Sestiere Dorsoduro

Siehe auch:
 Palazzi Mocenigo